Сан Салвадор Кваутенко има више значења:

 Сан Салвадор Кваутенко (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Салвадор Кваутенко (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику